

Топоніми 
 Йосікава (Ніїґата)
 Йосікава (Сайтама)

Персоналії 
 Йосікава — японське прізвище.

Інше 
 Йосікава Кобункан — японське видавництво.